Agostino Mascardi (1590-1640) – letterato e storico italiano
 Giacomo Mascardi (1567-1634) – tipografo italiano
 Nicolò Mascardi (1624-1674) – gesuita, missionario ed esploratore italiano